Muna (eiland), een eiland in de Indonesische provincie Zuidoost-Celebes
 Muna (regentschap), een regentschap van de Indonesische provincie Zuidoost-Celebes
 Muna (rivier), een rivier in Rusland
 Muna (taal), een taal, behorende tot de Austronesische talen
 Muna (gemeente), een gemeente in de Mexicaanse staat Yucatán
 Muna (Mexico), een stad in de Mexicaanse staat Yucatán
 Muna (Nepal), een dorpscommissie in het Nepalese district Myagdi
 Muna (Estland), een dorp in Estland
 Muna (geslacht), een vlindergeslacht
 Muna (rapper), een Nigeriaans rapster
 Muna (2019), Amerikaanse film uit 2019